Экранизации произведений Оноре де Бальзака

Человеческая комедия

Прочие произведения 
 Рассказ «L’amour masque (imprudence et bonheur)»:
 Maskierte Liebe (1912)
 Das Maskenfest des Lebens (1918)
 Amore e la maschera (1920)
 Любовница в маске (1940)

 Роман «Wann-Chlore (Jane la pâle)»:
 «Quando la primavera ritorno» (1916)
 "Стервятник" (Le Centenaire ou les Deux Beringheld) - L'avvoltoio (1920)
 Argow il pirata - Per il passato (1921)
 «Меркаде»:
 The Lovable Cheat (1949) (1949) Quando la primavera ritorno»«Quando la primavera ritorno» ( 
 «Меркаде» (1970)
 Пьеса «Le Faiseur»:
 Le faiseur (1936)
 Le faiseur (1965)
 Der Macher oder Warten auf Godeau (1974) — текст пьесы дополнен пьесой «В ожидании Годо» Самуэля Беккета
 Le faiseur (1977), серия телесериала «Сегодня вечером в театре»
 Le faiseur (1999)
 Сборник «Озорные рассказы»:
 Intimità proibita di una giovane sposa (1970)
 Il tuo piacere è il mio (1973)
 Die schöne Kurtisane (1984)
 Mönch ärgere dich nicht (1986)
 Die wäscherin von Portillon (1985)

Неизвестно 
Основано на произведениях Бальзака по утверждениям создателей или комментаторов, однако точное произведение установить не удалось:

 If Women Only Knew (1921)
 Карторжник Баньо -  Der Bagnosträfling (1921), Der Bagnosträfling (1949)
 Die Marquise von Clermont (1922)
 Ted l'invisibile (1922)
 «Чёрная Венера» (1983), эротическая мелодрама, источник в титрах — некий рассказ

 «Der Spekulant» (1978)
 «Le bouton de rose» (1971), указано, что по рассказу «Le frère d’arme», однако такой рассказ не находится в библиографии автора.

Документальные фильмы 

 (Une ballade à travers) Les ruines de Paris (2004)
 Balzac (2015)

Ссылки 

 Фильмография
 На imdb

Комментарии

Примечания